Het land van de Roes, Latijns Ruthenia, het woongebied van de volkeren der Roes, met name gebruikt met betrekking tot Polen-Litouwen.Deelgebieden zijn:
Wit-Roethenië, het grootste deel en naamgever van het huidige Wit-Rusland
Zwart-Roethenië, een gebied in westelijk Wit-Rusland
Rood-Roethenië, een gebied in oostelijk Polen en westelijk Oekraïne
Woiwodschap Roethenië, tussen 1432 en 1772 een woiwodschap van Polen
Karpato-Roethenië, het vroeger bij Hongarije behorende zuidwestelijke deelgebied dat:
na de Eerste Wereldoorlog naar Tsjecho-Slowakije ging als het landsdeel Karpato-Roethenië;
korte tijd zelfstandig werd als Karpato-Oekraïne;
tegenwoordig de Oblast Transkarpatië van Oekraïne vormt.

Zie ook 
 Roethenen (doorverwijspagina)
 Roetheens (doorverwijspagina)